Five Roads bezeichnet 
 einen Weiler in Carmarthenshire in Wales nahe Llanelli, siehe Five Roads (Wales).
 einen Ort in Neuseeland, siehe Five Roads (Neuseeland).